osoba – pojęcie filozoficzne
 osoba – pojęcie językoznawcze

w prawie:
 osoba fizyczna
 osoba prawna

Zobacz też